Владислав Госиевский (; , с. Хонятин (ныне гмина (волость) Долхобычув Хрубешувский повят,  в Польше) — , г. ) — польский математик, физик, философ и логик. Член-корреспондент Польской академии знаний (1891).

Биография 
Выпускник физико-математического факультета Варшавской главной школы. Продолжил обучение в Сорбонне. Затем работал преподавателем математики III русской классической гимназии в Варшаве, столичных реальных училищ и экономической школы Кроненберга.

С 1888 г. — соредактор издания «Физико-математические работы».

В 1907 году — один из членов-основателей Варшавского научного общества.

Научная деятельность 
Научные работы Владислава Госиевского относятся к области теории вероятности и её применения в физике, а также теоретической физики.

В своей книге «Лекции по молекулярной механике» (1873) представил теорию приводящую физику к механике построения материальных систем. Разделил физику на аналитическую и молекулярную. Первым в Польше использовал теорию вероятностей в термодинамике. Изучал вероятность случайных ошибок. В книге «Принципы вероятностей» (1906) дал доказательство теоремы, противоположной теореме Бернулли. В области логики, ему принадлежит ряд работ по теории индуктивного метода.

Ссылки 
 Encyklopedia Powszechna PWN, 1996.
 Władysław Gosiewski

Персоналии по алфавиту
Математики Польши
Физики Польши
Философы Польши
Выпускники Парижского университета
Математики по алфавиту